Ynys Môn steht für:

 Ynys Môn, walisischer Name von Anglesey, Insel der Irischen See
 Ynys Môn (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Ynys Môn (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales